Stigler kan syfta på:

 George Stigler
 Stephen Stigler
 William G. Stigler
 Stigler, Oklahoma

Se även 
 Stiglers lag – inget fenomen blir uppkallat efter den egentliga upptäckaren